Фагель — фамилия.

Известные носители:
 Фагель, Гаспер (1629—1688) — нидерландский государственный деятель.
 Фагель, Генрих (1765—1838) — нидерландский государственный деятель.
 Фагель, Франц (1645—1718) — нидерландский генерал, барон.